

Personen
 Vincentius van Zaragoza
 Vincentius Madelgarius
 Vincentius van Lérins
 Vincentius a Paulo
 Vincent Ferrer
 Vincentius Pallotti

Instellingen
Sint-Vincentius (Japans kamp)
Sint-Vincentiuscollege
Sint-Vincentiusinstituut
Sint-Vincentiuskapel
Sint-Vincentiuskerk
Sint-Vincentiusvereniging
Sint-Vincentiusziekenhuis

En ook
Sint-Vincentiusvloed

Zie ook
Saint-Vincent (doorverwijspagina)